Maksym Bilyj – calciatore ucraino nato nel 1989
 Maksym Bilyj – calciatore ucraino nato nel 1990